Ле-Тюе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північний схід від Парижа, 135 км на схід від Ам'єна, 34 км на схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 178,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Тюель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Тюель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена